Die nächtliche Heerschau steht für:

 Die nächtliche Heerschau (Ballade), Ballade von Joseph Christian von Zedlitz 
 Die nächtliche Heerschau (Glinka) / Ночной смотр, Vertonung von Michail Glinka (in der Übersetzung von Schukowski)
 Die nächtliche Heereschau (Loewe), op. 23 von Carl Loewe

 sowie weitere Vertonungen